De Svenska Cupen 2000–2001 was de 46ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 23 augustus 2000 en eindigde op 25 mei 2001 met de finale in het Stadsparksvallen in Jönköping. De beker ging voor de eerste keer naar IF Elfsborg, dat in de finale na strafschoppen (9-8) won van AIK Solna. In de reguliere speeltijd bleven beide ploegen steken op 1-1.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2000
Allsvenskan 2001
Superettan 2000
Superettan 2001

2001
Svenska Cupen